Llista dels 283 municipis del departament francès de Finisterre (29).

Finisterre